Чемпионат мира по трековым велогонкам 1967 года прошёл с 22 по 27 августа в Амстердаме (Нидерланды) на Олимпийском стадионе.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1967